Kara Ada (Bodrum), een eiland bij Bodrum, provincie Muğla
 De Tavşaneilanden (Konijneneilanden) in de provincie Çanakkale
 Kara Ada (Izmir), een eiland westelijk van Izmir (district Çeşme)
 Rho, een Grieks eiland dat in het Turks Kara Ada wordt genoemd